

Música

Canções 

"Tell Me Why" (canção de The Beatles)
"Tell Me Why" (canção de Exposé)
"Tell Me Why" (canção de Monica Anghel e Marcel Pavel)
"Tell Me Why" (canção de Spice Girls)

Outros 

 Tell Me Why (jogo eletrônico), um jogo feito pela Dontnod Entertainment

Veja também
Tell Me

Desambiguação